Герцогство Лауенбург ()

 Саксен-Лауенбург
 Герцогство Лауенбург (район)